Slovenija:

 Vinje (Dol pri Ljubljani, Slovenija), naselje u općini Dol pri Ljubljani 
 Vinje pri Moravčah, naselje u općini Moravče 

Švedska:
 Vinje (općina), općina u Švedska